La Primera División 1975 è stata la 47ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 9ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo finale

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1975

Collegamenti esterni
 Argentina 1975 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1975
Campionato argentino di calcio